Пєвцов Геннадій Володимирович — заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор.
 Пєвцов Дмитро Анатолійович — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації, лауреат Державної премії Росії, прихильник російського державного тероризму.
 Пєвцов Іларіон Миколайович (1879—1934) — російський радянський актор, народний артист РРФСР.
 Пєвцов Михайло Васильович (1843—1902) — російський мандрівник, дослідник Середньої та Центральної Азії.
 Пєвцов Ростислав (* 1987) — український і азербайджанський тріатлоніст. Чемпіон світу з акватлону. Чемпіон Європи в естафеті. Учасник Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.